UEFA Champions League gruppespil 2005-06 er en detaljeret gennemgang af gruppespillet i UEFA Champions League 2005-06.

Seedning 
De 32 hold blev delt ind i fire seedningslag. Seedningen blev lavet ud fra UEFAs koefficientliste.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 2005-06 på uefa.com

Gruppespil 2005-06
2005-06